El nombre Gemini puede referirse a:
 El Programa Gemini, un proyecto espacial de la NASA de fines de los años 60s.
 El protocolo Gemini.
 La constelación de Gemini, una constelación.
 Los premios Gemini que reconocen a los mejores actores canadienses de televisión.
 Gemini, montaña rusa en el parque de atracciones Cedar Point.
 Gemini, primer disco solista de Claudio Valenzuela, vocalista del grupo de rock chileno Lucybell.